

Téléphonie 

En téléphonie, la signalisation représente les informations de contrôle de l'appel. La signalisation, généralement transportée sur un média identique à celui transportant la voix, comprend diverses informations sur l'appel, tels l'identifiant de l'appelant, l'identifiant de l'appelé et l'état de l'appel.

Signalétique 
En signalétique, la signalisation désigne l'ensemble des signaux destinés à informer, diriger, ou à servir d’avertissement dans les bâtiments, sur les routes, sur les chemins de fer, en mer

 Signalisation bilingue
 Signalisation des chemins pédestres
 Signalisation ferroviaire
 Signalisation fluviale
 Signalisation maritime
 Signalisation routière

Biologie 

 Signalisation cellulaire

Autres 

 Signalétique